Taeniopygia är ett litet släkte med astrilder som lever i Indonesien och Australien och som omfattar en till två arter:
Zebrafink (Taeniopygia guttata)
"Australisk zebrafink" (T. [g.] castanotis) – urskiljs som egen art av Birdlife International

Tidigare inkluderades även ringastrilden (Stizoptrera bichenovii) i släktet. Genetiska studier visar dock att de inte är närmaste släktingar.

Noter 

Astrilder